Lat kan syfta på:

 Lats – en valuta som används i Lettland
 lat. – en förkortning för latin
 LAT – Local Area Transport – en typ av nätverksprotokoll

Se även
 Lättja